Bierutów – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Bierutów
 Bierutów – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim
 Bierutów – dawna gromada
 Bierutów – stacja kolejowa w Bierutowie, w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim
 Bierutów – projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach programu Natura 2000